Chum Phae (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 122.091 de locuitori și o suprafață de 510,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 142 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen